Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Ardent, ainsi que deux navires jamais terminés.

Le  est vaisseau de ligne de troisième rang armé de 64 canons lancé en 1764. Il est capturé par la marine française en 1779 puis repris en 1782 et renommé HMS Tiger. Il est vendu en 1784.
Le  est un vaisseau de ligne de troisième rang armé de 64 canons lancé en 1782. Il explose dans un incendie près de la Corse en 1794.
Le  est un vaisseau de ligne de troisième rang armé de 64 canons lancé en 1796. Il est employé au service de la rade à partir de 1812 puis démoli en 1824.
Le  est un sloop à vapeur lancé en 1841 et démoli en 1865.
Un autre sloop à vapeur aurait dû se nommer HMS Ardent, mais il est renommé  avant son lancement en 1843.
Le  est un destroyer torpilleur de la classe Ardent lancé en 1894 et démoli en 1911.
Le  est un destroyer de la classe Acasta lancé en 1913 et coulé pendant la bataille du Jutland en 1916.
Le  est un destroyer de la classe A lancé en 1929 et coulé en 1940.
Un sous-marin de la classe Amphion, annulé en 1945, aurait dû se nommer HMS Ardent.
Le  est une frégate de classe Amazon lancé en 1975 et coulé en 1982 pendant la guerre des Malouines.

Références 

Ardent